Corentin Tolisso (Tarare, 1994. augusztus 3. –) világbajnok francia válogatott labdarúgó, az Olympique Lyonnais játékosa.

Pályafutása

Statisztika

Klub 
2019. március 3-i állapotnak megfelelően.

Válogatott

Sikerei, díjai

Klub 
Bayern München
Bundesliga: 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22
Német kupa: 2018-19, 2019-20
Német szuperkupa: 2017, 2018, 2020, 2021
UEFA-bajnokok ligája: 2019–20
UEFA-szuperkupa: 2020
FIFA-klubvilágbajnokság: 2020

Válogatott 
Franciaország
Világbajnokság győztes:2018

Jegyzetek

További információk 
 France profile at FFF Profilja a Francia Labdarúgó-szövetség honlapján

Francia labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1994-ben született személyek
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Német bajnok labdarúgók
Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek